Royal Rumble ()— это премиальное живое шоу по рестлингу, ежегодно проводимое с 1988 года американским рестлинг-промоушном WWE.

Оно названо в честь матча «Королевская битва» — вариации матча Battle Royal, где участники выходят на арену через определённые промежутки времени.

Шоу проводится в конце января, за неделю до «Супербоула». Первое шоу транслировалось в качестве телевизионного спецвыпуска на канале USA Network, затем Royal Rumble стали показывать по системе pay-per-view (PPV), и он входит в «большую четверку» PPV-шоу WWE, наряду с WrestleMania, SummerSlam и Survivor Series.

История 
Шоу Royal Rumble состоит из матча «Королевская битва», поединков за чемпионские поясы и других матчей. Матч «Королевская битва» обычно является главным событием шоу, однако, в 1997, 1998, 2006 и 2013 годах главным событием был другой поединок. Первая королевская битва называлась . В ней участвовало 20 человек и она длилась приблизительно 33 минуты. Самая продолжительная битва прошла в 2002 году, когда она длилась один час и девять минут.

После разделения брендов в середине 2002 года, с 2003 по 2006 год по 15 рестлеров представляли Raw и SmackDown. Первоначально победитель получал шанс бороться за чемпионский титул своего бренда. С 2004 по 2013 год, он смог выбирать чемпионский пояс. С 2007 по 2010 года в битве также принимали участие рестлеры ECW.

В 2011 году в матче «Королевская битва» принимало участие 40 реслеров.

Даты, места проведения и победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Royal Rumble

WWE Royal Rumble
Мероприятия, регулярно проводимые с 1988 года